Il existe deux localités allemandes de Bavière de nom très proche :
 Pocking (Basse-Bavière), tout près de la frontière autrichienne ;
 Pöcking (Haute-Bavière), au bord du lac de Starnberg.